Dan Broström kan syfta på:

* Dan Broström (1870–1925), en svensk skeppsredare och politiker (liberal)
 Dan-Axel Broström (1915–1976) – en svensk skeppsredare

Se även
Dan Broström (räddningskryssare) – sjöräddningskryssare